Урвалсдейлд 2014 — 103-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном вперше став Стьярнан.

Клуби

Підсумкова таблиця 

Примітки:
1. Клуб КР візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2015—2016 як переможець Кубка Ісландії 2014

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Бомбардири

Посилання 
  
 Урвалсдейлд на soccerway 

2014
Ісландія
2014 в Ісландії